Fotino este numele de familie al următoarelor persoane:
 Dionisie Fotino (1769-1821), istoric grec, s-a stabilit în Țara Românească în 1804
 George Fotino (1896-1969), jurist și istoric român
 Maria Fotino (1913-1996), pianistă română
 Mișu Fotino (1886-1970), actor român de teatru
 Mișu Fotino (1930-2014), actor român de teatru

Nume de familie românești